Il doppio del torneo di tennis Ahmedabad Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Mahesh Bhupathi e Leander Paes che hanno battuto in finale Georg Blumauer e Udo Plamberger 6-3, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 Emanuel Couto /  Nuno Marques (quarti di finale)
 Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (Campioni)

 Filippo Messori /  Vincenzo Santopadre (primo turno)
 Georg Blumauer /  Udo Plamberger (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Ahmedabad Challenger 1996